Meir (traducibile in dare luce in lingua ebraica) è un nome proprio di persona maschile di origine ebraica.

Geografia 
Belgio
 Meir – strada di Anversa
Egitto
 Meir – villaggio egiziano
Regno Unito
 Meir – sobborgo di Stoke-on-Trent, nello Staffordshire

Musica 
 Meir – album del 2013 del gruppo musicale norvegese Kvelertak

Persone 
 Eric Van Meir – allenatore di calcio ed ex calciatore belga
 Golda Meir – politica israeliana
 Jessica Meir – astronauta statunitense
 Nati Meir – politico rumeno
 Rabbi Meir – rabbino ebreo
 Yehuda ben Meir – rabbino e viaggiatore tedesco di origine ebraica

Note